Heinrich Hattorf ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Hattorf (Faktor) (1551–1613), Fürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Eisenfaktor auf dem Harz
 Heinrich Hattorf (Kämmerer) (1602–1681), Ratskämmerer und Ratsherr der Stadt Osterode am Harz
 Heinrich Christoph Hattorf (1660–1719), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Hof- und Konsistorialrat zu Hannover, Dekan am Stift Hameln